The Apprentice este un reality show american găzduit de magnatul imobiliar, om de afaceri și personalitate de televiziune Donald Trump, creat de Mark Burnett și difuzat pe NBC. Numit „The Ultimate Job Interview” emisiunea prezintă șaisprezece-optsprezece oameni de afaceri, care concurează într-o competiție cu eliminare pentru un salariu de 250.000 de dolari pe an pentru început pentru a conduce una dintre companiile lui Donald Trump. Este rulată și în Marea Britanie  un serial cu același nume prezentat de magnatul englez Alan Sugar. Amândouă emisiunile se termină cu unul dintre magnați rostind cuvintele: „You're Fired” („ești concediat”).

Legături externe
 
 
 

The Apprentice
Serii de reality television din Statele Unite ale Americii
Emisiuni americane de televiziune